est le titre anglais des œuvres suivantes :
Cartes sur table, roman d'Agatha Christie, publié en 1936 ;
Cartes sur table, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2005.